Bandholm (plaats), plaats in Denemarken
 Bandholm (parochie), parochie in Denemarken